Kamešnica može značiti:

 Kamešnica, planina između BiH i Hrvatske
 Kamešnica (Kalnik), naselje u općini Kalnik
 NK Kamešnica Podhum, nogometni klub iz BiH
 Kamešnica (rječica), rječica u općini Svetom Petru Orehovcu